Хурден () — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Швиц.

Входит в состав округа Хёфе. Находится в составе коммуны Фрайенбах. Население составляет 268 человек (на 31 декабря 2008 года).

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Швица